UFC 280: Oliveira vs. Makhachev — турнир по смешанным единоборствам, организованный Ultimate Fighting Championship, который был проведён 22 октября 2022 года на спортивной арене «Etihad Arena», расположенной на территории «UFC Fight Island» (Бойцовский остров UFC) в окрестностях города Абу-Даби, ОАЭ.

В главном бою вечера Ислам Махачев победил Шарлиса Оливейру удушающим приёмом во 2-м раунде и завоевал титул чемпиона UFC в лёгком весе. В соглавном бою Алджамейн Стерлинг победил Ти Джея Диллашоу техническим нокаутом во 2-м раунде и защитил титул чемпиона UFC в легчайшем весе. А Шон О'Мэлли победил Петра Яна по раздельному решению судей.

Подготовка турнира

Главные события турнира 
В качестве заглавного события турнира запланирован бой за вакантный титул чемпиона UFC в лёгком весе, в котором должны встретиться бывший чемпион этой весовой категории бразилец Шарлис Оливейра (#1 в рейтинге) и россиянин Ислам Махачев (#4 в рейтинге).

Соглавным событием турнира запланирован бой за титул чемпиона UFC в легчайшем весе, в котором должны встретиться действующий чемпион Алджамейн Стерлинг и бывший чемпион UFC в легчайшем весе Ти Джей Диллашоу (также бывший претендент на титул чемпиона UFC  в наилегчайшем весе, #2 в рейтинге). Данный поединок станет для Стерлинга второй защитой чемпионского титула после того, как в марте 2021 года он стал его обладателем ввиду дисквалификации Петра Яна во время их боя на UFC 259. Для Диллашоу этот поединок является попыткой вернуть себе титул чемпиона UFC в легчайшем весе после того, как в 2019 году он был лишён титула и отстранён от боёв на два года из-за положительного теста на запрещённые вещества.

Третьим по значимости событием турнира станет бой в легчайшем весе, в котором должны встретиться бывший чемпион этой весовой категории россиянин Пётр Ян (#1 в рейтинге) и американец Шон О`Мэлли (#11 в рейтинге).

Анонсированные бои

Церемония взвешивания 
Результаты официальной церемонии взвешивания бойцов перед турниром.

Из-за проблем со сгонкой веса у Зубайры Тухугова его поединок с Лукасом Алмейдой за несколько минут до начала церемонии взвешивания был отменён.

[*] Кэтлин Чукагян превысила допустимый лимит наилегчайшего веса на 1,5 фунта и заплатит 20% от своего гонорара в пользу соперницы.

[**] Александр Волкановски участвовал в церемонии взвешивания, так как являлся резервным бойцом для титульного поединка в лёгком весе на случай выхода из боя одного из основных участников.

Результаты турнира 

Официальные судейские карточки турнира.

Награды 
Следующие бойцы были удостоены денежного бонуса в $50,000:

 Лучший бой вечера: Шон О`Мэлли vs. Пётр Ян
 Выступление вечера: Ислам Махачев и Белал Мухаммад

Последствия турнира

Рейтинги бойцов 
25 октября после прошедшего турнира произошли очередные обновления официальных рейтингов бойцов UFC.

Тагир Уланбеков (бывший #15) покинул рейтинг наилегчайшего веса.

См. также 

 2022 год в UFC
 Список турниров UFC

 Ultimate Fighting Championship

Ссылки 
 UFC 280 - кард и статистика бойцов на ufc.com 
 UFC 280 - кард и статистика бойцов на sherdog.com 
 UFC 280 - кард и статистика бойцов на gidstats.com 
 UFC 280 - кард и статистика бойцов на tapology.com

Примечания

Ссылки 
 

Номерные турниры UFC